Prion — een schadelijk eiwit in de hersenen
 Pachyptila of prions — een vogelgeslacht uit de familie van de stormvogels en pijlstormvogels
 Microgoneplax prion — een krabbensoort